Шумы:
 Шумы — множественное число слова шум.

Населённые пункты

Россия 
 Шумы — прежнее название села Верхняя Кутузовка в Алуштинском горсовете Крыма.
 Шумы — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

Украина 
 Шумы — село, Винницкая область, Крыжопольский район, Вербский сельсовет.
 Шумы — посёлок, Донецкая область, Дзержинский горсовет.

См. также 
 Шум (значения)